Леся Українка — українська письменниця.
 Леся Українка (монета) — ювілейна монета НБУ до 125-річчя письменниці.
 Леся Українка (срібна монета)— срібна монета НБУ до 125-річчя письменниці.
 Леся Українка (срібна монета, 2021)— срібна монета НБУ до 150-річчя письменниці.
 Леся Українка (портрет Труша) — портрет Лесі Українки роботи Івана Труша.
 Леся Українка (портрет Красицького) — портрет Лесі Українки роботи  Фотія Красицькогою